O bairro Bahia Nova está situado na parte sudoeste da urbe de Rio Branco, Estado do Acre. Segundo dados oficiais da Prefeitura Municipal de Rio Branco, o bairro apresenta atualmente uma superfície de 423.405 m², fazendo fronteira ao norte com o bairro Bahia Velha, ao sul com o bairro Boa União, a leste com o bairro da Glória, e a oeste com um cerrado de matas que pertence ao bairro Floresta Sul.

Bairros de Rio Branco